Glennon Engleman (1928-1999), dentiste et tueur à gages américain ;
 Michael Engleman (1958-), coureur cycliste américain ;
 Paul Engleman (1953-), romancier américain.

Patronyme anglais